Bevera – frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia
 Bevera – frazione lecchese divisa fra Sirtori, Barzago e Castello di Brianza
 Bevera – torrente della Francia e della provincia di Imperia, affluente del Roia
 Bevera – torrente delle province di Lecco e Como, affluente del Lambro
 Bevera – torrente della provincia di Varese, affluente dell'Olona